Löchle ist der Name folgender Orte:

 Löchle (Oberkirch), Ortsteil von Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Löchle (Bad Rippoldsau-Schapbach), Ortsteil von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Löchle (Wolfegg), Ortsteil von Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg